Yanhu bezeichnet:

 Yanhu (盐湖区), Stadtbezirk von Yuncheng in der chinesischen Provinz Shanxi
 Yanhu (Changning) (盐湖镇), Großgemeinde der Stadt Changning in der chinesischen Provinz Hunan
 Yanhu (Gê'gyai) (盐湖乡), Gemeinde des Kreises Gê'gyai in Tibet, Volksrepublik China
 Yanhu (Dabancheng) (盐湖街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Dabancheng in der chinesischen Provinz Heilongjiang